Сан Пабло Етла има више значења:

 Општина Сан Пабло Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Етла (Сан Пабло Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику